Мо́ртен Берг То́мсен (, 14 сентября 1984, Дания) — датский кёрлингист.

В составе мужской сборной Дании участник .

Достижения 
 : серебро (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 
 Welcome to Team Stjerne - Danish National Curling Team
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года